Arib Maazouzi – ex giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Driss Maazouzi – ex mezzofondista marocchino naturalizzato francese
 Zacaria Maazouzi – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese